

Sport
 Grand Prix automobile d'Espagne, une compétition de Formule 1.
 Grand Prix moto d'Espagne, une compétition de vitesse moto.